SKA Sankt Petersburg (piłka nożna) – rosyjski klub piłkarski
 SKA Sankt Petersburg (hokej na lodzie) – rosyjski klub hokejowy